Зайкино — название населённых пунктов в России:

 Зайкино — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Зайкино — посёлок в Колпашевском районе Томской области.